Vira (Ariège)
 Vira (Pireneje Wschodnie)